Експонента:
 Показникова функція — функція , де e — основа натуральних логарифмів.
 Експонента (комплексної змінної) — функція комплексного змінного , що задається співвідношенням .
 Експонента групи —  для скінченної групи  — числова характеристика групи, рівна найменшому спільному кратному порядків всіх елементів групи .
 Експонента матриці — матрична функція визначена для всіх квадратних матриць, що приймає значення в множині невироджених матриць.
 Експонента — порядок числа в експоненціальному запису.